Los saurolofinos (Saurolophinae) son una subfamilia de dinosaurios ornitópodos hadrosáuridos que vivieron en el Cretácico tardío, hace aproximadamente entre 83.5 y 66 millones de años, en el Santoniense y Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia, Norteamérica y Sudamérica.

Clasificación 
Saurolophinae fue definido como un clado en 2010 en un análisis filogenético por Prieto-Márquez. Tradicionalmente, la rama de especies sin cresta de la familia Hadrosauridae había sido llamada Hadrosaurinae. Sin embargo, el uso del término fue cuestionado en un estudio comprehensivo de las relaciones evolutivas de los hadrosáuridos por Albert Prieto-Márquez en 2010. 

En la publicación que aunque el nombre Hadrosaurinae había sido usado para el clado de hadrosáuridos no crestados por casi todos los estudios previos, su especie tipo, Hadrosaurus foulkii, casi siempre había sido excluida del clado que lleva su nombre, lo que viola las normas de nombramiento de taxones de animales fijadas por la ICZN. Prieto-Márquez definió a Hadrosaurinae sólo como el linaje que contenía a H. foulkii, y usó en cambio el nombre Saurolophinae para el grupo tradicional.

Taxonomía 

La siguiente taxonomía incluye a los dinosaurios actualmente referidos a Saurolophinae y a sus tribus, siguiendo el sumario realizado por Thomas Holtz en 2012, y el resultado del análisis filogenético de Prieto-Márquez, 2015.

 Subfamilia Saurolophinae
 ¿Lophorhothon?
 Tribu Brachylophosaurini
Acristavus
Brachylophosaurus
Maiasaura
Probrachylophosaurus
 Tribu Edmontosaurini
Edmontosaurus
Kerberosaurus
Kundurosaurus
Shantungosaurus
Ugrunaaluk
 Tribu Kritosaurini
Gryposaurus
Kritosaurus
Latirhinus
Naashoibitosaurus
Rhinorex
Secernosaurus
Willinakaqe
Wulagasaurus
 Tribu Saurolophini
Augustynolophus
Bonapartesaurus
Prosaurolophus
Saurolophus (género tipo)

Filogenia 
El cladograma sugerido mediante el análisis filogenético de Godefroit et al., 2012.

Cladograma siguiendo el análisis filogenético de Prieto-Márquez, 2014 (Las relaciones con Lambeosaurinae al igual con los hadrosauroideos basales no son mostradas).

Véase también 
 Claosaurus
 Thespesius
 Lambeosaurinae
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Saurolophinae
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios de América del Sur
Dinosaurios del Cretácico